Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2005 vond plaats van 16 tot en met 21 mei 2005 in de Turkse stad Istanboel. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Henrieta Nagyová was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Tsjechische Nicole Vaidišová in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Istanboel op haar naam te schrijven. Het was haar 32e WTA-titel, de eerste van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Meike Babel en Laurence Courtois hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de kwalificantes Lina Stančiūtė en Ágnes Szávay.

Het als vierde geplaatste duo Marta Marrero en Antonella Serra Zanetti won het toernooi. In de finale versloegen zij de ongeplaatste Oostenrijkse tweeling Daniela en Sandra Klemenschits in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Spaanse Marrero had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Italiaanse Serra Zanetti ook een.

De Nederlandse Kim Kilsdonk speelde samen met Claire Curran uit Noord-Ierland. Zij bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen de tweeling Klemenschits.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Istanboel 2005
Istanboel